Borealopelta (que significa "escudo do Norte") é um gênero de anquilossauro nodossóide do Cretáceo Inferior de Alberta, Canadá. Ele contém uma única espécie, B. markmitchelli, nomeada em 2017 por Caleb Brown e colegas de um espécime bem preservado conhecido como o nodossauro Suncor. Descoberto em uma mina de areias a norte de Fort McMurray, Alberta, de propriedade da empresa Suncor Energy, o espécime é notável por estar entre os fósseis de dinossauros mais bem preservados do seu tamanho já encontrados. Ele preservou não apenas a armadura (osteodérmicos) em suas posições vitais, mas também os restos de suas bainhas de queratina, sobreposição de pele e conteúdo estomacal da última refeição do animal. Também foram encontrados melanossomas que indicam que o animal tinha um tom de pele avermelhado.

Descoberta e história 

O Suncor Borealopelta foi descoberto em 21 de março de 2011, na Mina do Milênio, uma mina de areias betuminosas a 30 Km ao norte de Fort McMurray, Alberta, que pertence e é operado pela Suncor Energy. Os sedimentos dos membros Wabiskaw estavam sendo removidos para permitir a mineração das areias subjacentes ricas em betume da Formação McMurray quando uma escavadeira atingiu o fóssil. Observando a natureza incomum dos fragmentos expostos, os operadores alertaram o Museu de Paleontologia Royal Tyrrell. De acordo com a licença de mineração da Suncor e a lei fóssil de Alberta, o espécime se tornou propriedade do governo de Albertan.

Em 23 de março, o cientista Donald Henderson do Museu Royal Tyrrell e o técnico sênior Darren Tanke foram levados à mina para examinar o espécime, que, com base em fotografias, esperava ser um plesiossauro ou outro réptil marinho, como nenhum animal terrestre jamais havia sido descoberto nas areias betuminosas anteriormente. Após a identificação correta, feita por Tanke no local, Henderson ficou surpreso ao saber que era um dinossauro anquilossauro e não um réptil marinho. Aparentemente, o animal foi levado para o mar após a morte.

Após três dias de treinamento em segurança de minas, a equipe do museu e os funcionários da Suncor começaram a trabalhar para recuperar todas as peças do fóssil. Além das várias peças libertadas, a maior parte do espécime ainda estava numa profundidade de 8 metros dentro de um penhasco de 12 metros de altura. O processo levou quatorze dias no total.

Enquanto a principal peça de rocha que continha o fóssil estava sendo levantada, ela se partiu sob seu próprio peso em várias partes. Os funcionários do museu recuperaram o espécime envolvendo e estabilizando as peças em gesso, após o que foram capazes de transportá-las com sucesso para o Museu Real Tyrell, onde o técnico Mark Mitchell passou seis anos removendo a rocha aderente e preparando o fóssil para estudo, patrocinado pela National Geographic Society. A espécie B. markmitchelli foi nomeada em homenagem a seu trabalho qualificado. O espécime foi exposto ao público em 12 de maio de 2017, como parte da exposição "Grounds for Discovery" do Museu Royal Tyrrell, juntamente com outros espécimes descobertos por atividade industrial.

Descrição 

O Suncor Borealopelta é notável por sua preservação tridimensional de um grande dinossauro articulado completo com tecidos moles. Embora muitos pequenos dinossauros tenham sido preservados com traços de tecidos moles e pele, eles geralmente são achatados e comprimidos durante a fossilização. As "múmias" hadrossaurídeas de aparência semelhante têm uma aparência ressecada devido à sua mumificação parcial antes da fossilização. O espécime Suncor, no entanto, parece ter afundado de cabeça para baixo no fundo do mar logo após sua morte, fazendo com que a metade superior do corpo seja rapidamente enterrada com mínima distorção. O resultado é uma amostra que preserva o animal quase como teria sido em vida, sem achatar ou enrugar.

O espécime Suncor preservou inúmeras fileiras estreitamente espaçadas de pequenas placas de armadura, ou osteodermes, revestindo a parte superior e as laterais de seu corpo amplo. Dos ombros projetava-se um par de espinhos longos, em forma de chifres de um touro. O estudo dos pigmentos presentes nos remanescentes da pele e nas escamas sugere que ela pode ter uma coloração marrom-avermelhada na vida, com um padrão de contra-sombreamento usado para camuflagem.

Classificação 
Borealopelta foi classificado por Brown et al. dentro dos Nodosauridae. Na análise filogenética conduzida pelos autores, Borealopelta aninhou-se em nodosaurídeos mais derivados que o Nodosaurus. O cladograma completo foi um consenso estrito em 480 árvores diferentes, cada uma com resultados ligeiramente diferentes. Tanto no consenso estrito quanto nos cladogramas de regras da maioria, Borealopelta aninhou-se com Pawpawsaurus e Europelta em um grupo de nodossauros albianos, com o Hungarosaurus sendo o próximo taxon mais próximo. A filogenia abaixo exibe os resultados do consenso estrito, excluindo os taxa fora dos Nodosauridae.

Paleobiologia 

A descoberta de que Borealopelta possuía coloração de camuflagem indica que estava sob ameaça de predação, apesar de seu grande tamanho, e que a armadura nas costas era usada principalmente para fins defensivos e não para exibição. Além disso, os picos de Borealopelta tiveram uma dupla função como armas defensivas e estruturas de exibição em potencial úteis para atrair parceiros e no reconhecimento de espécies. O exame do conteúdo estomacal da amostra indica que as samambaias eram uma parte importante da dieta do animal. O fato de as samambaias constituírem a maioria da última refeição de Borealopelta sugeria que era um alimentador altamente seletivo. Aproximadamente seis por cento do conteúdo estomacal também continha carvão, levando à conclusão de que Borealopelta estava se alimentando em uma área que estava passando por novo crescimento após um incêndio recente. Brown e colegas inferiram que as próprias samambaias estavam no meio da estação de crescimento quando ingeridas, sugerindo que o indivíduo Borealopelta as ingeriu no início ou no meio do verão, morrendo apenas algumas horas depois.

Paleoecologia 

O Suncor Borealopelta foi preservado nos arenitos e folhelhos marinhos do Membro Wabiskaw da Formação Clearwater, que foram estabelecidos durante a fase albiana do início do período cretáceo, cerca de 110–112 milhões de anos atrás. Naquela época, a região era coberta pelo mar interior ocidental, um mar interior que se estendia do Oceano Ártico até o Golfo do México, e os sedimentos de Wabiskaw estavam sendo depositados em um ambiente marinho.

O Borealopelta deve ter sido levado para o mar, talvez durante uma enchente. A carcaça inchada flutuou, possivelmente por semanas, até explodir e afundar. Aterrissou no fundo do mar de costas com força suficiente para deformar os sedimentos imediatamente subjacentes. Cerca de 15 centímetros de sedimentos depositados sobre a carcaça antes da liberação de fluidos corporais, como evidenciado pelas estruturas de escape de fluido preservadas nos sedimentos, e a cavidade do corpo ficou cheia de areia. Uma concreção de siderita começou a se formar em torno da carcaça logo após sua chegada ao fundo do mar, o que impediu a eliminação e preservou o corpo intacto, com suas escamas e osteodermes em sua configuração original.

Nodosauridae
Espécies fósseis descritas em 2017